Здесь приводится список футбольных стадионов, принимавших матчи высшего дивизиона украинского чемпионата с момента его первого сезона 1992 года.

С момента основания чемпионата Украины, матчи его высшего дивизиона принимало 67 футбольных стадиона. Первым стадионом высшего дивизиона стал Центральный стадион Черноморского морского пароходства в городе Одесса. 6 марта 1992 года на его поле был сыгран матч между местным «Черноморцем» и львовскими «Карпатами». В тот же день дебютировала еще одна арена — Центральный стадион города Николаева. На следующий день матчи высшей лиги были сыграны ещё на восьми стадионах: «Буковина» (Черновцы), «Днепр» (Кременчуг), «Локомотив» (Симферополь), «Металлург» (Запорожье), «Метеор» (Днепропетровск), «Республиканский» (Киев), «СКА» (Одесса) и «Электрон» (Ивано-Франковск). 18 марта, в третьем туре чемпионата, дебютировало ещё 6 арен. Последним стадионом, принимавшим матчи чемпионата Украины в сезоне 1992 в 12 туре стал киевский стадион «Динамо». Начиная со второго чемпионата реестр стадионов пополнялся двумя способами — либо при появлении в лиге команды из нового города, либо когда по тем или иным причинам один из клубов временно или постоянно менял прописку.

Самым малопосещаемым стадионом в истории высшего дивизиона является поле на тренировочной базе «Динамо» в Конче-Заспе, именуемое в протоколах ПФЛ как стадион — «Динамо» (клубный). Самым маленьким населённым пунктом, принимавшим поединки высшего дивизиона, является Добромиль (население 4900 человек). Наибольшее количество стадионов — 11 — представляло в высшем дивизионе Донецкую область. Черкасская область — единственная, на территории которой проходили матчи высшего дивизиона, но никогда не было команды на высшем уровне. Лишь в двух областях (Житомирской и Херсонской) никогда не проводились матчи высшей либо Премьер-лиги.

Стадионы 
Данные откорректированы по состоянию на .

Примечания
 н/д — нет данных
 В столбике «Стадион»: Полужирным шрифтом отмечены стадионы клубов, участвующих в Премьер-лиге сезона 2022/23; курсивом отмечены разрушенные стадионы; мелким шрифтом указаны прежние названия стадионов.
 В столбике «Клуб»: мелким шрифтом указаны клубы, из других городов, либо выступавшие на стадионе периодически.
 В представленной таблице стадионы «СКС-Арена», «Славутич-Арена» и «Черноморец» рассматриваются как самостоятельные, так как данные сооружения были построены на месте соответственно «СК Севастополь», «Металлург» и «ЧМП» после их полного сноса. Такое разделение присутствует в использованных источниках.

Географическое расположение 
На карте представлено расположение городов, стадионы которых принимали матчи высшего дивизиона чемпионата Украины

Региональное распределение 
В таблице приведено количество стадионов по регионам Украины, в которых матчи высшего дивизиона принимали две и более арены.

Посещаемость 
Рекордным по посещаемости является показатель сезона 2012/13 годов. Чемпионат украинской Премьер-лиги 2015/16 установил антирекорд посещаемости. В среднем на матчи этого первенства собиралось всего 5020 зрителей. Следующий сезон 2016/17 обновил антирекорд, показав снижение интереса к турниру на 13,8 %, — до 4324 зрителей в среднем на матче. Посещаемость игр высшей (Премьер-лиги), среднее количество зрителей на матче в сезоне:

Самые посещаемые стадионы по сезонам 
В таблице приведены показатели трёх самых посещаемых стадионов в каждом сезоне высшего дивизиона чемпионата Украины

См. также 
 Список футбольных стадионов Украины

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Украина

Списки:Футбол на Украине